B1, B.I, B.1 ali B-1 je lahko:

 B1, format papirja po standardu ISO 216 (707×1000 mm)
 C/1816 B1, komet
 Char B1, francoski tank
 HMS B1, britanska podmornica
 M55 A3 B1 ali M55 A4 B1, različica jugoslovanskega protiletalskega topa Zastava M55
 vitamin B1 (tiamin)